Línia Verda (Xipre), cessament al foc entre la República de Xipre i la República Turca de Xipre del Nord
 Línia Verda o línia gòtica, línia de defensa alemanya a Itàlia durant la Segona Guerra Mundial 
 Línia Verda (Israel), les línies d'armistici de 1949 entre Israel i els seus veïns: Síria, Jordània i Egipte definida en els Acords d'armistici araboisraelians de 1949
 Línia Verda (Líban), línia de demarcació al Líban entre les milícies cristiana i musulmana a Beirut durant la Guerra Civil Libanesa